Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2008—2009 — 95-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул вп'яте поспіль здобув Ф91 Дюделанж.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Кер'єнґ взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як фіналіст Кубку Люксембургу 2008—2009

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 червня 2009

|}

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 
 Національний дивізіон Люксембургу на rsssf 

2008—2009
Люксембург
Люксембург
2008 у люксембурзькому спорті
2009 у люксембурзькому спорті